Lucas Daniel Wilchez mais conhecido como Lucas Wilchez, nasceu em La Plata, 31 de Agosto de 1983 é um futebolista argentino que joga atualmente pelo Colo Colo.

Ligações externas 
 

Futebolistas da Argentina
Futebolistas do Club Social y Deportivo Colo-Colo